Le sigle IRIC peut signifier :

 L’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie est un organisme (pôle de recherche et centre de formation) qui dépend de l’Université de Montréal au Canada.

 L’Institut des relations internationales du Cameroun  est une école de formation en diplomatie située au cœur de l’Afrique subsaharienne qui forme des diplomates africains.